De World Grand Prix 2020 was de drieëntwintigste editie van de World Grand Prix. Het toernooi werd gehouden van 6 oktober  tot 12 oktober 2020 in de Ricoh Arena, Coventry. Het "dubbel in, dubbel uit" toernooi kon dit jaar niet in Dublin worden gehouden vanwege het coronavirus. 
Gerwyn Price won het toernooi door in de finale Dirk van Duijvenbode met 5 - 2 te verslaan.

Prijzengeld

Het prijzengeld bedroeg evenals vorig jaar £450.000.

Gekwalificeerde spelers
De 32 gekwalificeerde spelers waren de top 16 van de PDC Order of Merit en de top 16 niet-gekwalificeerde spelers van de ProTour Order of Merit op 27 september 2020. De top 8 spelers van de PDC Order of Merit kregen een geplaatste status tijdens het toernooi.
Adrian Lewis en Stephen Bunting werden positief getest op het coronavirus en konden dus niet meedoen. Zij werden vervangen door Simon Whitlock en Jeffrey de Zwaan.

Schema

Darts in 2020
2020
Dartswedstrijd in Engeland
Sport in West Midlands (regio)
Coventry